Jméno Josef Kohout nosí více osob:
 Josef Kohout (1738) (1738–1793) – český skladatel a loutnista
 Josef Kohout (cyklista) (1863–1946) – český průkopník a propagátor cyklistiky
 Josef Kohout (1895) (1895–1958) – český skladatel a pedagog
 Josef Kohout (ragbista) (1910–2001) – český propagátor ragby
 Hanuš Bonn, pseudonymem Josef Kohout (1913–1941) – český básník a literární kritik

Související články 
 Josef
 Kohout